Jean Baptiste Henri Joseph Desmazières (1786-1862) est un botaniste français
Thomas-Marie-Gabriel Desmazières (1743-1818) est un magistrat et député français
 Il a fait bâtir l'hôtel Desmazières, inscrit aux monuments historiques, situé à Beaulieu-sur-Layon
Thomas-Louis Desmazières (1775-1855), fils de Thomas-Marie-Gabriel, est un homme politique français
Érik Desmazières (1948) est un artiste graveur français
Micheline Desmazières (née en 1926) est une skieuse alpine française